rekreacja (aktywny wypoczynek)
 wypoczynek dzieci i młodzieży (kolonie, obozy, biwaki, zimowiska itd.)